Fidibus har flere betydninger:

Fidibus (film) – tredje film af Hella Joof
Fidibus (optænding) – emne til optænding